Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les 10 et . Dans le département du Val-de-Marne, douze députés sont à élire dans le cadre de douze circonscriptions.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2002

Positionnement des partis

Résultats

Analyse

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Henri Plagnol (UMP)

Deuxième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Laurent Cathala (PS)

Troisième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Didier Gonzales (UMP)

Quatrième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Jacques-Alain Bénisti (UMP)

Cinquième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Gilles Carrez (UMP)

Sixième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Patrick Beaudouin (UMP)

Septième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Olivier Dosne (UMP)

Huitième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Michel Herbillon (UMP)

Neuvième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : René Rouquet (PS)

Dixième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Pierre Gosnat (PCF)

Onzième circonscription du Val-de-Marne 
Député sortant : Jean-Yves Le Bouillonnec (PS)

Douzième circonscription du Val-de-Marne

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives du Val-de-Marne
 Liste des députés du Val-de-Marne
 Élections législatives françaises de 2007

Notes et références 

Val-de-Marne
2007